Arinos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arinos (ort), Minas Gerais, 
 Arinos (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar